È la prima edizione del torneo.

In finale Ana Bogdan ha sconfitto Panna Udvardy con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

  Viktorija Golubic (primo turno)
  Panna Udvardy (finale)
  Ana Bogdan (Campionessa)
  Olga Danilović (secondo turno)

  Laura Pigossi (ritirata) 
  Kristina Mladenovic (quarti di finale) 
  Irina Bara (primo turno) 
  Ekaterine Gorgodze (quarti di finale)

Wildcard 

  Andreea Prisăcariu (primo turno)
  Antonia Ružić (primo turno)

  Oana Georgeta Simion (primo turno) 
  Briana Szabó (primo turno)

Qualificate 

  Dar'ja Astachova (semifinale)
  Cristina Dinu (secondo turno)

  Ilona Georgiana Ghioroaie (primo turno) 
  Yuki Naito (secondo turno)

Lucky loser 

  Lavinia Tănăsie (primo turno)

  Olivia Tjandramulia (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Iași Open 2022